Victorious Cast Soundtrack est l'album des chansons de la série télévisée de Nickelodeon Victorious.

Liste des chansons

Lien externe 

Nickelodeon